Индрая:

Имя 
 Индрая — индийское имя.
 Индрая — индийская актриса.

В мифологии 
 Индрая — в литовской мифологии бог планеты Юпитер.
 Индрая — дочь Индры в индийской астрологии.

Прочее 
 Индрая — праздник Индры, отмечаемый паврами (субэтносом бхилов) в Индии.
 Индрая इनद्राजा) — в аюрведической медицине так назваются семена Holarrhena pubescens.